See the Light, album pubblicato nel 1988 dal chitarrista Jeff Healey.
 See the Light, album pubblicato nel 2013 dalla band ska punk Less Than Jake.